Cheng Han (303/304 -347), estat dels Setze Regnes durant la Dinastia Jin (265-420) 
 Biografies:
 Rei Cheng de Chu (? - 626 aC), rei de l'estat de Chu (671 -626 aC)
 Cheng Dechen (? - 632 aC), va ser un primer ministre de l'Estat de Chu durant el període de Primaveres i Tardors 
 Cheng Ing Hau (1975, Taiwan), autor del virus informàtic Chernobyl 
 Duc Cheng de Lu, governant de l'Estat de Lu (590 -573 aC)
 Cheng Pu, general que va servir per tres generacions sota la família Sun de senyors de la guerra de Wu Oriental 
 Cheng Yi, filòsof neoconfucianista (1033-1107)
 Cheng Yi (Dinastia Han) (? - 211) general de la Província de Liang durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental 
 Cheng Yin, general controlant parts de Guanzhong durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental 
 Cheng Yu o Cheng Li (142 - 221), funcionari d'alt rang de l'estat de Cao Wei i assessor del senyor de la guerra Cao Cao de la Dinastia Han 
 Rei Cheng de Zhou, segon sobirà de la Dinastia Zhou 
 Cheng Yuanzhi, personatge de ficció en la novel·la històrica el Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong 
 Cheng Wu (201 -?), polític de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes 
 Dong Cheng (? -200) general subordinat de Niu Fu durant el període la tarda Dinastia Han Oriental 
 Han Cheng o Han Wang Cheng (? - 206 aC), governant del Regne de Hán dels Divuit Regnes durant el període de la disputa Chu–Han 
 Ji Cheng (Hengelo, 1987), ciclista 
 Hou Cheng general servint sota el senyor de la guerra Lü Bu durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental 
 Sun Cheng (? - 132), eunuc durant la Dinastia Han